Юрий Татаринов:
 Татаринов, Юрий Борисович (1920—1998) — советский инженер-полковник, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии III степени.
 Татаринов, Юрий Семёнович (1928—2012) — учёный, доктор медицинских наук, профессор. Крупнейший советский биохимик, автор трёх научных открытий, лауреат Государственной премии СССР.